Rombouten (familie), de familie Gomphidae, een familie van libellen
 Rombouten (geslacht), het geslacht Gomphus, een geslacht van libellen